Schanze steht für:

 Schanze (Festungsbau), im Militärwesen Teil einer Festung
 Skisprungschanze, im Wintersport eine Sprunganlage für das Skispringen
 Freie Künstlergemeinschaft Schanze, Künstlervereinigung in Münster/Westfalen (seit 1919)
 Schanze,  Geldeinsatz beim Kegeln (von frz. Chance, davon abgeleitet: Schanzeln, der Name eines Kegelspiels)

Geografische Objekte:
 Schanze (Dortmund), Siedlung und Unterbezirk im Statistischen Bezirk Kirchhörde-Löttringhausen
 Schanzenviertel: Hamburger Quartier, heute Stadtteil Hamburg-Sternschanze
 Schanze (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schanze (Schmallenberg), einen Ortsteil von Schmallenberg im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen
 Hohe Schanze, Berg am Rennstieg bei Winzenburg im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Schanze oder Schanz (Pass), Pass zwischen dem Tal der Fichtenberger Rot und dem Talsystem der Murr bei Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schanze, Quellgewässer der Jade im Landkreis Ammerland, Niedersachsen, siehe Jade (Fluss)
 Lütticher Schanze, mittelalterliche Zwingeranlage in der Stadtmauer von Aachen
 Schanze (Siebeneick), Wüstung im Wuppertaler Wohnquartier Siebeneick

Personen:
 Eberhard Schanze (* 1949), deutscher Diplomat
 Erich Schanze (* 1942), deutscher Jurist und ehemaliger Professor
 Frieder Schanze (* 1943), em. Prof. für Ältere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Tübingen
 Helmut Schanze (* 1939), deutscher Germanist und Medienwissenschaftler
 Jens Schanze (* 1971), deutscher Dokumentarfilmer
 Jürgen Schanze (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Michael Schanze (* 1947), deutscher Sänger und Fernsehmoderator
 Michaela Schanze (* 1973), deutsche Handballspielerin
 Ralf Schanze (* 1962), deutscher Journalist und Reiseführerautor 
 Sirko Schanze (1975–2008), deutscher American-Football-Spieler
 Wolfgang Schanze (1897–1972), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Abschnittsbefestigung Schanze
 Burgstall Schanze
 Keltenschanze, Römerschanze, Schanzen (Bern)
 Ringwall Schanze
 Schanz
 Große Schanze
 Schänzchen
 Schänzle